Tomislav Erceg é um ex-futebolista croata que atuava como atacante. Pela seleção nacional, jogou quatro partidas, marcando um gol.

Futebolistas da Croácia
Naturais de Split